Leua kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Município Léua, kommun, Moxico, 
 Léua (ort), Moxico,

Italien 

 Lêua, kommun, Ligurien, Provincia di Savona, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar